eMOTIVe — третій студійний альбом американської групи A Perfect Circle, який був випущений 1 листопада 2004 року.

Композиції 
 Annihilation (Crucifix cover) - 2:13
 Imagine (John Lennon cover)	4:48
 (What's So Funny 'Bout) Peace, Love, and Understanding (Nick Lowe cover) - 5:03
 What's Going On (Marvin Gaye cover) - 4:53
 Passive - 4:09
 Gimmie Gimmie Gimmie (Black Flag cover) - 2:18
 People Are People (Depeche Mode cover) - 3:43
 Freedom of Choice (Devo cover) - 2:59
 Let's Have a War (Fear cover) - 3:28
 Counting Bodies Like Sheep to the Rhythm of the War Drums - 5:36
 When the Levee Breaks (Memphis Minnie & Kansas Joe McCoy cover) - 5:55
 Fiddle and the Drum (Joni Mitchell cover) - 3:06

Джерела 
 eMOTIVe  allmusic
 eMOTIVe  last.fm

Англомовні музичні альбоми
Альбоми американських виконавців
Альбоми A Perfect Circle